Тхор Борис Іванович (1929—2009) — російський і радянський архітектор, заслужений архітектор Російської Федерації.
 Тхор Василь Іванович (* 1940) — український історик, краєзнавець, кандидат історичних наук.
 Тхор Григорій Іларіонович (1903—1943) — радянський воєначальник, генерал-майор авіації (1940), учасник Громадянської війни в Іспанії та німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Тхор Павло Юхимович (1912—1992) — радянський інженер-конструктор, лауреат Ленінської премії.

Див. також 
 Тхір (значення)